Miroslav Novák může být:

 Miroslav Novák (japanista) (1924–1982) – český japanista, literární vědec a překladatel z japonštiny
 Miroslav Novák (lední hokejista) (* 1945) – český lední hokejista
 Miroslav Novák (lékař) (1906–1944) – důstojník zdravotní služby v Anglii během druhé světové války
 Miroslav Novák (milicionář) – poslední hlavní náčelník štábu Lidových milic, od roku 1973 až do rozpuštění po Sametové revoluci
 Miroslav Novák (politik) (* 1972) – český politik, bývalý hejtman Moravskoslezského kraje
 Miroslav Novák (politolog) (* 1953) – český sociolog a politolog
 Miroslav Novák (teolog) (1907–2000) – český teolog starozákonní vědy, 4. patriarcha Církve československé husitské (1961–1990)
 Miroslav Novák (zpěvák) (1930–2010) – český zpěvák, textař a konferenciér, známý též jako Mirek "Kávon" Novák